Государство Маньчжоу-го существовало в 1932—1945 годах. В административном отношении верхними единицами были провинции, города с особыми статусом (Синьцзин и Харбин) и особый район Северная Маньчжурия.

Власти Маньчжоу-го достаточно часто проводили административные реформы. Ниже приведена таблица, показывающая, как изменялось АТД этого государства.